Kubasiewicz –  polskie nazwisko

osoby noszące nazwisko Kubasiewicz:
 Ewa Kubasiewicz-Houée (ur. 1940) – polonistka, bibliotekarka, działaczka opozycji w PRL
 Janusz Bogusław Kubasiewicz (ur. 1938) – polityk i działacz partyjny
 Ludwik Kubasiewicz (1894–1940) – major piechoty Wojska Polskiego
 Marian Kubasiewicz (zm. 1997) – naukowiec, pedagog, rektor Akademii Rolniczej w Szczecinie